Jürgen est un prénom et un patronyme d'origine germanique.

Prénom

Patronyme 

 Alex Jürgen (1976-), activiste intersexe autrichien.

Toponyme 

 (3537) Jürgen, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.